Classificació Aarne-Thompson-Uther, sistema de classificació de contes i narracions folklòriques
 ATU Gagauzia (de l'acrònim en anglès Autonomous Territorial Unit), unitat territorial de Moldàvia
 Amalgamated Transit Union, sindicat del transport públic dels Estats Units i del Canadà
 Universitat Allameh Tabataba'i (del seu nom en anglès Allameh Tabataba'i University), universitat pública dedicada a les humanitats amb seu a Teheran, a l'Iran
 Universitat Tecnològica d'Almati (del seu nom en kazakh Алматы Технологиялық Университеті, transliterat Almati Tekhnologiialik Universiteti), universitat pública amb seu a Almati, al Kazakhstan
 Arkansas Tech University, universitat pública amb seu a Russellville (Arkansas), als Estats Units
 Universitat Tècnica d'Accra (del seu nom en anglès Accra Technical University), universitat pública amb seu a Accra, a Ghana
 Lučko ATU (de l'acrònim en anglès Anti-Terrorist Unit), unitat de forces especials de la policia de Croàcia
 Adaptador d'antena (del seu nom en anglès Antenna Tuning Unit), dispositiu per a adaptar l'impedància de l'antena a la del transmissor o receptor
 Atu també és l'abreviatura de l'arthurita, mineral de la classe dels arsenats